Одинокие сердца:

 «Одинокие сердца» () — молодёжный американский сериал (2003—2007).
 «Одинокие сердца» — музыка молодёжного американского сериала «Одинокие сердца».
 «Одинокие сердца» () — драматический фильм режиссёра Винсента Дж. Донахью, США, 1958 год.
 «Одинокие сердца» () — фильм, драма, Италия, 1970 год. Режиссёр — Franco Giraldi.
 «Одинокие сердца» () — триллер, мелодрама, драма, криминал, Германия — США, 2006 год. Режиссёр — Тодд Робинсон.
 «Одинокие сердца» — российский мелодраматический сериал 2013 года.